Effektives Farbmanagement macht es möglich, digitale Bilder farbecht weiter zu verarbeiten. Eine entsprechende Software ermöglicht eine Farbanpassung zwischen verschiedenen Ein- und Ausgabegeräten sowie zwischen Geräten unterschiedlicher Hersteller. Dies ist notwendig, da jedes der verwendeten Geräte wie Monitor, Scanner oder Drucker Farben anders darstellt, und dadurch verfälschte Farben auf einem Fotoausdruck entstehen können. Ein Farbmanagementsystem kann dieses Problem durch Implementierung eines Color Matching Moduls (CMM) auf Betriebssystemebene beseitigen. CMM korrigiert mit Hilfe zu erstellender ICC-Profile automatisch die Farbfehler zwischen den Geräten. Für die optimale Farbübertragung beim Ausdrucken von Fotos passt das Programm die unterschiedlichen Farbumfänge der einbezogenen Geräte so aneinander an, dass alle Farben in einem Zielfarbraum liegen.

Farbmanagementsysteme werden bisher vor allem von Agenturen und professionellen Fotografen verwendet.
Ein erster Schritt zur Kalibrierung von Digitalkameras ist zum Beispiel das Benutzen einer Graukarte zum Weißabgleich, Scanner werden mit IT8-Targets kalibriert. Für Monitor und Drucker benötigt man ein Colorimeter oder ein Spektralfotometer.

Farbsystem
Multimedia
Computergrafik
Farbreproduktion